Eybner ist Familienname von:

 Richard Eybner (1896–1986), österreichischer Schauspieler
 Otto Eybner (1856–1917), österreichischer Politiker (DFP)

Siehe auch:
 Eibner